Пашский район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области, существовавшая с 1927 по 1955 годы.

Административный центр — село Пашский Перевоз.

Площадь территории — 1882 км² (по данным 1928 года). Население — 16 551 человек (1949 год; 20 076 чел. в 1926 году, 24 437 чел. в 1939 году, 14 494 чел. в 1945 году).

Образование района 
Пашский район образован 1 августа 1927 года одновременно с образованием Ленинградской области. В состав района были включены следующие административные едиинцы упразднённой одновременно Ленинградской губернии:

а) из Волховского уезда:
 Пашская волость полностью (21 сельсовет);

б) из Лодейнопольского уезда:
 из Луначарской волости — Сермакский и Рекинский сельсоветы.

Первоначально Пашский район был включён в состав Лодейнопольского округа. После ликвидации округов (постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года) район был подчинён непосредственно областным органам.

Административное деление 

На момент образования района в его состав входили 23 сельсовета. После укрупнения, проведённого в 1928 году, их количество уменьшилось до 16:
 Волосовский
 Доможировский
 Загубский
 Карпинский
 Кириковский
 Кондежский
 Манихинский
 Николаевщинский
 Пашский
 Подбережский
 Рекинский
 Сермакский
 Свирицкий
 Часовенский
 Чуновский
 Шахновский

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 декабря 1938 года населённый пункт Свирица отнесён к категории рабочих посёлков.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года упразднены следующие сельсоветы Пашского района:  
1) Сермакский (присоединён к Доможировскому сельсовету);  
2) Шахновский (присоединён к Подбережскому сельсовету).

Упразднение района 
Район был упразднён Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 декабря 1955 года, его территория вошла в состав Новоладожского района. В настоящее время почти вся территория Пашского района входит в состав Волховского района, небольшая часть — также в состав Лодейнопольского района.

Примечания

Ссылки 
 Административные преобразования в Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области